Hollstein steht für:
 Hollstein (Hessisch Lichtenau), ein Ortsteil von Hessisch Lichtenau

Hollstein ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hollstein (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker
 Betina Hollstein (* 1965), deutsche Soziologin

 Friedrich Wilhelm Hollstein (1888–1957), deutscher Kunsthändler und Kunsthistoriker
 Jürgen Hollstein (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Heinz Hollstein (1919–2014), deutscher Generalmajor (NVA)
 Martin Hollstein (* 1987), deutscher Kanute
 Melanie Hollstein, deutsche Mathematikerin und Professorin für Stochastik an der Fachhochschule Aachen
 Miriam Hollstein (* 1970), deutsche Journalistin und Autorin
 Otto Hollstein (1876–1961), deutscher Musiker und Komponist
 Stephan Hollstein (* 1966), deutscher Musiker, Musikproduzent und Sänger
 Volkmar Hollstein (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Walter Hollstein (Fußballtrainer) (1899–1977), deutscher Fußballtrainer
 Walter Hollstein (* 1939), Schweizer Soziologe und Autor
 Wilhelm Hollstein (1898–1973), deutscher Bodenkundler

Siehe auch:
 Holstein (Begriffsklärung)
 Holsteyn